Суперкубок Австрії з футболу 1995 — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 липня 1995 року між чемпіоном Австрії клубом Аустрія (Зальцбург) та володарем кубка Австрії клубом Рапід (Відень).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball 

1995
Австрія
1995 в австрійському спорті